Arijan Ademi – calciatore croato naturalizzato macedone
 Ilirid Ademi – calciatore macedone
 Kemal Ademi – calciatore svizzero
 Melinda Ademi – rapper kosovara
 Orhan Ademi – calciatore svizzero
 Rahim Ademi – generale croato